Академмістечко — житловий масив Києва;
 Академмістечко — пасажирська зупинна залізнична платформа Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці.
 «Академмістечко» — станція Святошинсько-Броварської лінії метро Київського метрополітену;
 Академмістечко (Вінниця)
 Томське Академмістечко

Див. також 
 Академгородок (Новосибірськ)